Postaci biblijne o imieniu Lamech
 Wieś Lamk